Осьмино́жки:

 «Осьминожки» — мультипликационный фильм по стихотворению Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка».
 «Осьминожки» () — короткометражный французский мультфильм.
 «Осьминожки со второго этажа» () — чехословацкий детский комедийный телефильм с элементами анимации.